SKH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Surkhet (Nepal)
 skh – codice ISO 639-3 della lingua sikule